En Pologne, Jasionów peut désigner :
 Jasionów, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Jasionów, un village dans la voïvodie de Lubusz.